Хорст може да се односи на:

 Хорст (Лауенбург), општина у Немачкој
 Хорст (Холштајн), општина у Немачкој
 Хорст (геологија)